Santa Helena kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santa Helena, Maranhão, 
 Santa Helena de Goiás (ort), 
 Santa Helena kommun, Maranhão, 
 Santa Helena kommun, Paraíba, 
 Santa Helena kommun, Paraná, 
 Santa Helena kommun, Santa Catarina,

Colombia 

 Santa Helena, Colombia, Santander, 
 Isla Santa Elena (ö i Colombia, Magdalena),

Se även
 Saint Helena
 Sankta Helena (olika betydelser)
 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Colombiaförgreningar